AT-ST ( — ) — легка двонога бойова машина з фантастичного кіносеріалу Зоряні війни. Використовувався імперією для розвідки, патрулювання, бойової охорони важчих і маломаневрених броньованих транспортерів AT-AT, вогневої підтримки штурмовиків в бою при відсутності важкої зброї у супротивника.

Конструкція і будова 
AT-ST являє собою вежу-рубку, де встановлено озброєння і розміщений екіпаж, рухливо сполучену з двоногим шасі. Двоноге крокуюче шасі в порівнянні з гусеничним, колісним шасі або ховер-платформою надає велику свободу пересувань на пересіченій місцевості, таких як піщана пустеля, сніжна цілина або ліс з високим чагарником (відповідно планети Татуїн, Хот і супутник Ендора). Додатковою перевагою є хороший огляд з вежі-рубки. Бронювання легке, розраховане тільки на захист від піхотних бластерів і примітивних форм ручної метальної зброї. Озброєння включає дві спарені лазерні гармати по фронту вежі-рубки, бластер по лівому борту для самозахисту від важкої бронетехніки і гранатомет по правому борту для поліпшення протипіхотних можливостей. Екіпаж складають дві людини — механік-водій і оператор озброєння. Місць для десанту не передбачено, імперські екіпажі AT-ST носили світло-сіру уніформу з відкритими шолом-касками.

Персонажі науково-фантастичних фільмів
Техніка Зоряних війн